Występy w europejskich pucharach greckiego klubu piłkarskiego Panathinaikos AO.

Wykaz spotkań pucharowych

1960–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Panathinaikos AO
Greckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach